Velia (heuvel), een heuvel in Rome
 Velia (geslacht), een geslacht van wantsen
 Elea, een Oud-Griekse stad in Italië die door de Romeinen Velia werd genoemd